Concurrent Versions System – system kontroli wersji
 biopsja kosmówki – metoda diagnostyki prenatalnej
 układ krwionośny człowieka
 zespół cyklicznych wymiotów
 Computer Vision Syndrome – objaw kliniczny
 CVS Health – amerykańskie przedsiębiorstwo

Zobacz też 
 CSV